Appenzell (ciutat), capital del cantó d'Appenzell Inner-Rhoden
 Appenzell (districte), municipi i alhora un districte del cantó d'Appenzell Inner-Rhoden (Suïssa) 
 Appenzell o appenzeller, formatge de pasta premsada cuita suís, especialitat dels cantons d'Appenzell 
 Appenzell Ausser-Rhoden, cantó de Suïssa que limita al sud amb Appenzell Inner-Rhoden i és envoltat pel cantó de Sankt Gallen, Herisau n'és la capital administrativa, i Trogen la judicial
 Appenzell Inner-Rhoden, cantó de Suïssa que limita al nord amb el cantó d'Appenzell Ausser-Rhoden i al sud amb el de Sankt Gallen
 Cantó d'Appenzell, antic cantó suís el 1597 es va dividir en dos cantons per motius religiosos: Appenzell Inner-Rhoden, per a la part catòlica, i Appenzell Ausser-Rhoden, per a la població protestant